Шарлотта Грей (фильм) — фильм 2001 года Джиллианы Армстронг.
 Шарлотта Грей (роман) — роман 1999 года Себастьяна Фолкса.